Bartolomeo Sermini (1700 circa – 1766) – scultore e stuccatore svizzero-italiano
 Gentile Sermini (XV secolo) – scrittore italiano